Koninklijke Standaard Wetteren was een Belgische voetbalclub uit Wetteren. De club was bij de Voetbalbond aangesloten met stamnummer 5479 en had geel-groen als clubkleuren. Het stadion van de club was genoemd naar Marcel De Kerpel, die van 1963 tot 2001 voorzitter was van Standaard Wetteren en de club uitbouwde.

Geschiedenis 
De club ontstond in 1948 als amateurploeg Standaard Molenhoek, en speelde drie jaar bij het Katholieke Vlaamsche Sportverbond Oost-Vlaanderen, een amateurvoetbalbond. In 1951 wijzigde men de naam in Football Club Standaard Wetteren en men maakte de overstap naar de Belgische Voetbalbond, waar men zich inschreef als Standaard Wetteren en stamnummer 5479 kreeg toegekend. De club bleef er enkele decennia in de provinciale reeksen spelen. In 1953 werd men kampioen in Derde Provinciale; het jaar erop volgde alweer een degradatie.

In 1963 kwam zakenman Marcel De Kerpel aan de leiding van de club. In 1968 werd men nog eens kampioen in Derde Provinciale. In 1982 pakte men ook de titel in Tweede Provinciale, en zo promoveerde men naar de hoogste provinciale reeks. Een paar jaar later stootte de club door naar de nationale reeksen. In 1988 werd de club immers kampioen in Eerste Provinciale en steeg zo naar de nationale Vierde Klasse. De ploeg pakte er meteen de titel, en na amper één seizoen stootte Wetteren verder door naar Derde klasse.

De ploeg kon er zich verscheidene seizoenen handhaven. In 1999/2000 moest men een eindronde spelen, maar men kon het behoud verzekeren. Het jaar erop strandde men echter op een rechtstreekse degradatieplaats, en Wetteren zakte terug naar Vierde. Na 50 jaar bij de voetbalbond werd de club in 2001 "koninklijk" en werd de naam K. Standaard Wetteren. Dankzij een kampioenstitel in Vierde twee seizoenen later, kon men in 2003 alweer terugkeren in Derde Klasse.

In het seizoen 2008/09 haalde Wetteren ook de titel in zijn reeks in Derde Klasse en slaagde er zo in om voor het eerst in het bestaan van de club door te stoten naar Tweede Klasse. Daar bleef het drie seizoenen: in het seizoen 2011/12 eindigde men echter laatste en zakte men weer naar Derde Klasse.

In 2014 degradeerde de club verder naar Vierde Klasse, waar ondertussen ook gemeentegenoot RRC Wetteren-Kwatrecht speelde. Na het seizoen 2014/15 fusioneerden beide clubs. De nieuwe club ging verder met het stamnummer van Racing als RFC Wetteren. Stamnummer 5479 van Standaard Wetteren werd verkocht aan het Brusselse project RWDM 47.

Resultaten

Bekende (oud-)spelers

Trainers

 2000-2001  Wim De Corte
 2001-2002  Wim De Corte
 2002-2003  Wim De Corte
 2003-2004  Wim De Corte
 2004-2005  Wim De Corte
 2005-2006  Wim De Corte
 2006-2007  Wim De Corte
 2007-2008  Wim De Corte
 2008-2009  Wim De Corte
 2010-2011  Wim De Corte
 2009-2010  Wim De Corte
 2011-2012  Kris Van Der Haegen
 2012-2013  Kris Van Der Haegen,  Dieter De Pessemier
 2013-2014  Barry Pauwels,  Henk Houwaart
 2014-2015  Henk Houwaart

Externe links 
 Officiële site (website van RFC Wetteren)

Wetteren
Sport in Wetteren
Sportvereniging in Oost-Vlaanderen